Протесилай — персонаж древнегреческой мифологии, сын Ификла.
 (3540) Протесилай — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.